

Bad Berka – città della Turingia
 Berka vor dem Hainich – comune della Turingia
 Berka/Werra – frazione della città di Werra-Suhl-Tal in Turingia

Berca (Bengasi) – centro abitato nel distretto di Bengasi
 von Berka è un'antica famiglia nobile della Germania, imparentatasi con i Lodron detti di Castellano e Castelnuovo, famiglia nobile del Trentino-Alto Adige